Altube ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Altube,  argentinischer Fußballspieler
 Seber Altube (1879–1963), baskischer Schriftsteller, Philologe, Akademiker und Musiker

 Altube  ist die Bezeichnung des folgenden Ortes:
 Altube (Baskenland), Kommune in der Gemeinde Zuia
 Altube (Fluss), Fluss im Baskenland, Nebenfluss des Nervión